Альберто Креспо (; ) — аргентинский автогонщик, участник чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1, ни разу не стартовавший в Гран-при.

Полная таблица результатов в Ф1 

|-
!
! Enrico Plate
! Maserati  4CLT/48
! Maserati Plate  4CLT 2,0 L4
! 

|}

Ссылки 
 

Автогонщики Аргентины
Пилоты Формулы-1 из Аргентины
Пилоты Формулы-1 1950-х годов
Пилоты Формулы-1, выступавшие на Maserati
Пилоты Формулы-1, которые никогда не участвовали в гонке